W Rumunii
 Cungrea – gmina w okręgu Aluta
 Cungrea – wieś w okręgu Aluta, w gminie Cungrea
 Cungrea – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Ciomăgești